Плодо́ве (до 1948 — Челебілер, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.